Дюло, Жан Мари (Jean Marie du Lau; 1738—1792) — французский архиепископ города Арль, депутат Учредительного собрания и Конвента.
 Дюло, Констан (Constant Dulau; 1857—1911) — французский политик.

Прочее
 «Выпуск Дюло» (1865—1876) — турецкие марки, печатавшиеся в Париже.